Häme steht für:

 einen Akt zwischenmenschlicher Kommunikation, siehe Häme (Kommunikation)
 eine historische Landschaft in Finnland, siehe Häme (Landschaft)
 eine danach benannte Provinz von 1832 bis 1997, siehe Häme (Provinz)
 Häme (Stoffgruppe), eisenhaltige Porphyrin-Komplexe

Personen:
 Olli Häme (1924–1984), finnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Hämespiele